Première course du championnat du monde de vitesse moto 2013, la dixième édition du Grand Prix moto du Qatar, celle-ci a lieu sur le circuit international de Losail, du 4 au .

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Références

2013
Sport au Qatar en 2013
Qatar
Sport en avril 2013